La Maison sans enfant est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 La Maison sans enfants, une comédie en trois actes de Philippe Dumanoir (1806-1865), créée à Paris, au théâtre du Gymnase, en 1863 ;

Cinéma 
 Deux films adaptés de la pièce de Philippe Dumanoir portent ce titre :
 La Maison sans enfant, un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1909 ;
 La Maison sans enfant, un film muet français d'un réalisateur inconnu, produit par la Société Française des Films Éclair, sorti en 1916 ;